

Musica 
 Buona fortuna – album dei Pooh del 1981
 Buona fortuna/Lascia che sia – singolo dei Pooh del 1981
 Buona fortuna – album di Anonimo Italiano del 1997
 Buona fortuna – singolo di Alex Britti del 2009
 Buona fortuna – singolo di Benji & Fede del 2017
 Bona furtuna – album di Peppino di Capri del 1981
 Buona fortuna (parte prima) – EP dei Modà del 2021
 Buona fortuna (parte seconda) – EP dei Modà del 2022

Televisione 
 Buona fortuna – programma televisivo del 1988-1989 condotto su Rai Uno da Claudio Lippi